Arcidiocesi di Samoa-Apia – sede della Chiesa cattolica nello Stato delle Samoa
 Diocesi di Samoa-Pago Pago – sede della Chiesa cattolica nel territorio delle Samoa Americane